Sierra Maestra peut faire référence à :

Géographie

Sierra Maestra, le plus important massif montagneux de l'île, occupant tout l'Est du pays, qui fut le refuge des « Barbudos », compagnons de lutte de Fidel Castro, Raúl Castro et de Che Guevara.

Sierra Maestra, la capitale de la paroisse civile de Francisco Ochoa dans la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia.

Arts 
 Sierra Maestra, un groupe de musique cubaine fondé dans les années 1970, qui joue du son traditionnel, avec comme instruments : tres, guitare, trompette, bongo, güiro et chant.
 Sierra Maestra, un film italien d'Ansano Giannarelli, sorti en 1969

Homonymie de toponyme